Extra Ordinary steht für:

 Extra Ordinary – Geisterjagd für Anfänger, Film
 Extra Ordinary (Fernsehserie)
 Extra Ordinary (Kurzfilm)